Эрнестина Еловшек (; 18 декабря 1842, Любляна — 3 декабря 1917, Любляна) — внебрачная дочь словенского поэта Франце Прешерна от служанки Аны Еловшек. Оставила самое яркое свидетельство жизни поэта, документальные записки, составленные ей в 1880-е годы.

Жизнеописание 
Была одним из троих детей Аны Еловшек и Френце Прешерна. Имела сестру Терезию (1839—1840) и брата Франце (1845—1855). Росла чувствительным и замкнутым ребёнком. После смерти отца, который даже после разрыва с Аной продолжал считать их своими детьми, материальное состояние семьи значительно ухудшилось. В октябре 1850 года стала посещать урсулинскую школу, где обнаружились её незаурядные способности. Научилась шить и зарабатывала таким образом себе на жизнь. После смерти брата в 1855 году мать начинает работать в Триесте, и оставшаяся в одиночестве в Любляне Эрнестина начинает работать няней. В 1856 Эрнестина перебирается в Триест. После смерти матери в 1875 году, Эрнестина подорвала здоровье и пролежала в больнице до 1877 года. После работала в Любляне портной.

Её работа «Воспоминания о Прешерне» (), вышедшая в печать в 1903 году, стала главным трудом её жизни. Написание «Воспоминаний» проходило с 1875 по 1876 годы в основном в Вене. Труд состоит из предисловия, короткого вступления вместо введения и девяти глав. Отца Эрнестина написала по собственным воспоминаниям и со слов матери. Подчёркивается важность словенского языка и культуры и видна приверженность к объединению южных славян. Ценность работы объясняется наличием исторических фактов, могущих истолковать ряд произведений Прешерна. В то же время есть элемент субъективности и желание представить отца в наилучшем свете: заглаживаются пристрастия Прешерна к алкоголю, азартным играм, ветреность в любви. Истолкование ряда произведений Прешерна («Крещение при Савице», «Рекрутская», «Покинутая», «Венок сонетов», «Поэту») в основном отражает собственные взгляды Эрнестины на любовь, духовность, народность и вряд ли могут рассматриваться как беспристрастный анализ. Помимо собственно воспоминаний об отце, немалая часть работы посвящена всем, кто был хорошо с ним знаком — Кробату, Блейвейсу, Дагарину.

В 1967 году её останки были перевезены в город Крань и захоронены рядом с памятником её отца.

Библиография

Проза 
 Nezakonska mati, črtica (rokopis)
 V temačnih urah, črtica (rokopis)
 V samotni uri, 1900 (Ljubljanski zvon), črtica
 Dan v Vrbi, 1902 (Ljubljanski zvon 22/11 (190)), črtica Dokument v dLIB
 Bilo je, 1903, črtica (rokopis)

Мемуары 
 Spomini na dr. J. R. Razlaga (Erinnerungen an dr. I. R. Razlag), 1883 
 Spomini na Frana Levstika (Erinnerungen an Franz Levstik), 1883 
 Spomini na Prešerna (Erinnerungen an Doktor Franz Preširen), 1883 
 Spomini na mojega očeta dr. Franceta Prešerna (Erinnerungen an meinen Vater dr. Franz Prešern), 1888, rokopis
 Nekaj zapiskov o Andreju Smoletu (Einige Notizen über Andreas Smole), 1988, rokopis
 Spomini na Prešerna, 1903

Статьи 
 Preširen človek, 1883 (Ljubljanski zvon) Dokument v dLIB

Лекции 
 Prešeren in Slovenke, 1903 (Slovenski narod 36/48 (1903))

Примечания

Ссылки 
 

Биографы